En espagnol, puente signifie « pont ».

Toponyme 

 La Puente, ville du comté de Los Angeles, États-Unis.
 Puente la Reina, commune dans la province de la  Navarre en Espagne.

Patronyme 

 Tito Puente (1923 - 2000), musicien de musique latine.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique